Николай Николаевич Куриленко (, город Судак Таврической губернии, теперь Республика Крым — ?) — украинский советский партийный деятель, заведующий отделом промышленности товаров широкого потребления и продовольственных товаров ЦК КПУ. Депутат Верховного Совета СССР 4-5-го созывов.

Биография 
Родился в семье рабочего. Окончив сельскую школу, в 1929 году поступил в Запорожский машиностроительный техникум. После окончания техникума работал на конструкторской работе на Новокраматорском машиностроительном заводе Донецкой области.

В 1935 году поступил в Запорожский машиностроительный институт, получил специальность инженера-машиностроителя.

До 1940 года — в Красной армии. Член ВКП(б) с 1940 года.

В 1940—1944 годах — на руководящей инженерно-технической работе на предприятиях машиностроительной промышленности. Во время Великой Отечественной войны работал в эвакуации.

С 1944 года — на партийной работе в аппарате ЦК КП(б)У.

В 1954 — после 1959 годах — заведующий отделом промышленности товаров широкого потребления и продовольственных товаров ЦК КПУ.

В 1961—1963 годах — секретарь ЦК КП Молдавии, председатель Бюро ЦК КП Молдавии по руководству промышленным производством.

Источники 
 газета «Южная правда» (Николаев) — 1955 год — февраль.

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Секретари ЦК КП Молдавии